SolarCoin (simbolo §; codice: SLR) è una criptovaluta, lanciata nel gennaio 2014 e implementata per incentivare la produzione globale di energia elettrica solare.

La fornitura di SolarCoin è progettata per durare 40 anni, procurando incentivi per generare 97.500 Twh di elettricità solare.

SolarCoin si appoggia su due forme di protocollo Proof-of-Work (PoW). Il primo è il tradizionale PoW crittografico associato alle valute digitali. Il secondo PoW, sviluppato da terze parti, è una lettura metrica verificata indicante 1 MWh di elettricità solare generata,
SolarCoin è distribuito equamente utilizzando queste due PoW come un mezzo per ricompensare la produzione di elettricità.

SolarCoin può essere richiesto da individui in possesso di case con pannelli fotovoltaici o di grandi “fattorie” di energia solare (sia in affitto che finanziati)

Differenze con i Bitcoin 
I SolarCoin non puntano a sostituire i BitCoin. Sono una valuta complementare, basata sulla tecnologia della Blockchain "catena di blocchi", creata per incentivare lo sviluppo a livello globale della produzione di energia elettrica ricavata dal sole.

 Sono una Fork del codice sorgente dei LiteCoin
 Algoritmo di hashing: Scrypt
 §98,34 miliardi
 Minare SolarCoin è 50 volte energeticamente più conveniente che minare Bitcoin

Mining 
I SolarCoin sono stati distribuiti ad un ampio numero di investitori attraverso il protocollo Proof-of-Work (PoW) fino a settembre 2014. Da allora è stato utilizzato il protocollo Proof-of-stake-Time (PoST), in quanto più energeticamente ed ecologicamente conveniente. La transizione da PoW a PoST è accompagnata da una diminuzione della quantità della moneta, e quindi, nel lungo termine, da un aumento del suo valore. L'estrazione, o mining, dei SolarCoin oggi avviene esclusivamente tramite produzione di energia solare.

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Bitcoin
 Blockchain
 Criptovaluta
 Proof-of-work
 Proof-of-stake

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 
 ElectricChain 

Criptovalute
Valute elettroniche